Abrótea(palavra atual de "abrote") pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Brotula barbata
 Gadella maraldi
 Phycis blennoides
 Phycis phycis
 Urophycis brasiliensis
 Urophycis cirrata
Também pode designar uma planta liliácea:
Abrótea (Asphodelus ramosus)

Desambiguações de espécies